Tychowo peut désigner en Pologne :
 Tychowo, ville du powiat de Białogard, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Tychowo, gmina du powiat de Białogard, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Tychowo, village du powiat de Sławno, dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Tychowo, village du powiat de Stargard, dans la voïvodie de Poméranie occidentale